De Elferkogel is een berg in de deelstaat Tirol, Oostenrijk. De berg heeft een hoogte van 1.916 meter. 

De Elferkogel is onderdeel van het Kaisergebergte.

Berg in Tirol